Stradbroke Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 South Stradbroke Island, ö, Queensland, 
 North Stradbroke Island, ö, Queensland, Redland, 

Robotskapade Australienförgreningar